

Карлигаш — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Карлигаш — село, Кербулацький район, Жетисуська область